Szczasływe – wieś na Ukrainie, w Autonomicznej Republice Krymu, w rejonie bakczysarajskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie iziumskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie iwaniwskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie wełykoołeksandriwskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie boryspolskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie zhuriwskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie aleksandryjskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie stryjskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie zakarpackim, w rejonie mukaczewskim
 Szczasływe – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie orichiwskim
 Szczasływe – osiedle na Ukrainie, w obwodzie chersońskim, w rejonie aleszkowskim